Eadburh est un nom anglo-saxon féminin composé des éléments  « fortune » et  « forteresse ».

 Eadburh (morte en 751) est abbesse de Minster-in-Thanet.
 Eadburh (première moitié du ) est abbesse, probablement de Wimborne.
 Eadburh (deuxième moitié du ) est la fille d'Offa de Mercie et l'épouse de Beorhtric de Wessex.
 Eadburh () est une fille d'Édouard l'Ancien devenue religieuse.

Voir aussi 

 

Anthroponyme anglo-saxon